Cernîșove (în ) este localitatea de reședință a comunei Cernîșove din raionul Rozdolne, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Cernîșove era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Cerniîsșove, Cerniîsșove
Cerniîsșove, Cerniîsșove, Rozdolne
Cerniîsșove, Cerniîsșove, Rozdolne, Crimeea